Менкс — порода котів з природною мутацією хребта
 Менкс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта